Стоенский — польская фамилия. Известные носители: